Новаэс (), — португальская фамилия. Известные носители:

 Новаэс, Гиомар (1896—1979) — бразильская пианистка.
 Новаэс, Луис Густаво (род. 1998) — бразильский футболист.
 Новаэс, Марселу (род. 1962) — бразильский актёр.